Плато Альбион расположено на территории трех департаментов Воклюз, Дром и Альпы Верхнего Прованса. Административно подразделяется на семь коммун: Со, Феррасьер (Дром), Орель, Ревест-дю-Бьон, Сен-Трини, Сен-Кристоль, Симьян-ла-Ротонд. Климат средиземноморский.

В период с 1971 по 1996 год на шельфе находились так называемые ракеты «плато Альбион», которые являлись важнейшим компонентом французских сил ядерного сдерживания. С тех пор были демонтированы восемнадцать ракетных шахт и два огневых поста. Бывшая авиабаза 200 Апт-Сен-Кристол французских ВВС, служившая базой-носителем объектов, сегодня используется 2-м инженерным полком Иностранного Легиона, а также прослушивающей станцией ДГСЕ.

Примечание

Литература 
 H. Balfet, C. Bromberger et G. Ravis-Giordani, De la maison aux lointains in Pratiques et représentation de l’espace dans les communautés méditerranéennes, Pubblicazione del CNRS, Marsiglia, 1976.
 Fernand Benoit, La Provence et le Comtat Venaissin. Arts et traditions populaires, Ediz. Aubanel, 1992 — ISBN 2700600614
 Guy Barruol, André de Réparaz et Jean-Yves Royer, La montagne de Lure, encyclopédie d’une montagne en Haute-Provence, Ediz. Les Alpes de Lumière, 2004 — ISBN 2906162701
 Gérard Gaubert, Benoit Le Falher, Cavernes d’Albion. Hydrologie et spéléologie des territoires alimentant en eau la Fontaine de Vaucluse, Tomo 1, Ediz. Association de Recherches et d'Études Hydrologiques du Plateau d’Albion (A.R.E.H.P.A.), 1990.

Плато Франции